Харикл — имя ряда политических и культурных деятелей Древней Греции:

 Харикл (один из Тридцати тиранов)
 Харикл (зять Фокиона);
 Харикл (македонянин);
 Харикл (писатель)
 Харикл (эпикуреец);
 Харикл (врач).